Apple Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Apple Lake (Aitkin County, Minnesota)
 Apple Lake (Becker County, Minnesota)
 Apple Lake (Beltrami County, Minnesota)
 Apple Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Apple Lake (Washington)